Часовских — русская фамилия.

Известные носители 
 Часовских, Андрей Юрьевич (род. 1991) — российский футболист.
 Часовских, Василий Макарович (1924—2004) — советский хирург.
 Часовских, Сергей Иванович (род. 1957) — игрок в мотобол.